Sezon 1989/1990 klubu AS Roma.

Sezon 
Pod wodzą Luigi Radice Roma w sezonie 1989/1990 zajęła 6. miejsce w lidze, a w Pucharze Włoch odpadła w półfinale.

Rozgrywki 
 Serie A: 6. miejsce
 Puchar Włoch: półfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach